Mužská dvouhra Chile Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do singlové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Španěl Pedro Martínez, kterého na úvod hladce vyřadil německý kvalifikant Yannick Hanfmann.

Vítězem se stal 27letý Chilan Nicolás Jarry, jenž ve finále zdolal Argentince Tomáse Martína Etcheverryho po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Swedish Open 2019 představovalo druhý singlový i antukový titul na okruhu ATP Tour. Stal se tak pátým chilským šampionem Chile Open. Navázal na semifinálovou účast z Rio Open v předchozím týdnu. V žebříčku se posunul na 52. místo, znamenající postavení o sto míst výše než na jakém začal sezónu 2023.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2023
ATP Tour 2023